ITgram — Российская социальная сеть для мобильных платформ Android и Apple iOS, Это бесплатное геолокационное мобильное приложение ITgram и веб версия сайта, которое доступно для скачивания из Google Play и App Store, Amazon, Xiaomi GetApps, RuStore с марта 2022.

Взаимодействия внутри приложения ITgram основаны на обмене контентом, фото, видео, музыкой, голосовыми сообщениями, файлами, опросами, gif. По словам разработчиков, ITgram позволяет создавать, фиксировать, сохранять и делиться музыкой с названием и хештегом. Приложение в режиме реального времени показывает всех зарегистрированных пользователей, находящихся в географической близости друг к другу.

По данным разработчиков, социальная сеть уже прошла порог в 1,5 миллиона пользователей..

Примечания 

Сайты на русском языке
Сайты, появившиеся в 2022 году
Сайты по алфавиту
Социальные сети